A 24 125-ös számú mellékút egy bő három kilométeres hosszúságú, öt számjegyű mellékút Heves megyében.

Nyomvonala 

A 2414-es útból ágazik ki, annak a 3+100-as kilométerszelvénye közelében, Bátor területén. Fő iránya nagyjából északnyugati, és ameddig a kiindulási településén halad, addig a helyi neve Hunyadi János út. Rövidesen átlép a zsákfalunak minősülő Hevesaranyos területére, ott a települési neve Petőfi Sándor út. A falu központjában ér véget, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 3,302 kilométer megtétele után.

Források 

 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 6.

Jegyzetek 

24125